Labia ist der Familienname folgender Personen:
 Fausta Labia (1870–1935), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Maria Labia (1880–1953), italienische Opernsängerin (Sopran)

Labia steht zudem für:
 Schamlippe, (lat. Labia)
 Labia (Insel), eine der Balabalaganinseln Indonesiens
 Labia (Gattung), Ohrwurmgattung